Antiguidade
Apolónio de Rodes — bibliotecário da biblioteca de Alexandria e erudito do século III a.C.
Apolônio de Perga — matemático grego do século II a.C.
 Apolônio, o Sofista — gramático grego do século I a.C.
 Apolônio (escultor) —  escultor grego do século I a.C., autor do Torso do Belvedere exibido nos Museus Vaticanos
Apolônio de Tiana — filósofo e taumaturgo do século I d.C.
 Apolônio de Trales — escultor da Grécia Antiga, ativo em Rodes no século II d.C.
 Apolônio de Éfeso — bispo de Éfeso no século II d.C. e que lutou contra o montanismo
 Apolônio de Roma — bispo de Atenas no século II d.C. e mártir

Contemporâneos
 Apolônio de Carvalho —  militar brasileiro e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT)
 Apolônio Jorge de Faria Sales — engenheiro e político brasileiro

Ver também

Desambiguação